Чемпионат Франции по футболу 1975/1976 годов — 38-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сент-Этьен» стал чемпионом Франции в 9-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1145 голов.

Система начисления очков: за победу с разницей 3 и более голов начислялось одно дополнительное очко.

Турнирная таблица 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки, Бонус — бонусные очки за каждые забитые 3 гола в матче. 
(Победа:2 очка, Ничья:1 очко, Поражение:0 очков, бонус 1 очко начисляется за победу с разницей 3 и более голов).

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Монако» — «Нант» — 4:4
 «ПСЖ» — «Авиньон Фут» — 6:2
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Авиньон Фут» — «Ницца» — 1:5
 «Страсбур» — «Нанси» — 1:5
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Нанси» — «Авиньон Фут» — 6:0
 «Реймс» — «Страсбур» — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1975/1976
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1975 году
Спорт во Франции в 1976 году